Bromham – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Bromham – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)